Ольга Валерьевна По́низова (род. 8 марта 1974, Москва) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Ещё школьницей начала заниматься в киношколе под руководством Аллы Ивановны Степановой. Пятнадцатилетней дебютировала в кино «Не сошлись характерами», режиссёр Николай Александрович.

В 1995 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина (мастерская Аллы Казанской). Выйдя замуж, пыталась оставить актёрскую профессию, но потом вернулась в неё. 
Была актрисой «Театра Луны» и  Московского театра юного зрителя.

Личная жизнь 
Была замужем за телеведущим и телережиссёром Андреем Челядиновым. В 1995 году у пары родился сын Никита (погиб в ДТП 3 июля 2015 года). 

Занимается благотворительностью.

Фильмография 
  — Не сошлись характерами — Пантелеева
  — Грех. История страсти — Нина
  — Всё будет хорошо — Оля
  — Зал ожидания — Ирина Семёновна Соколова
  — Бандитский Петербург. Фильм 3. "Крах Антибиотика" — Даша
 2001 — На углу, у Патриарших 2 — Анюта
  — Две судьбы — Светлана
 2002 — Пейзаж с убийством — Ксения
  — Зажигайка
  — Я всё решу сама 2: "Голос сердца" — Инна Малахова
 2003 — Я всё решу сама: "Танцующая на волнах" — Инна Малахова
  — С Новым годом, папа!
 2005 — Две судьбы 2 — Светлана Юсупова
  — Авантюристка — Таня Савичева
  — На углу, у Патриарших 4 — Анна
 2007 — Дюжина правосудия — Жанна Таранова
  — Ты всегда будешь со мной — Тамара

Примечания

Ссылки 
 Понизова Ольга — Биография — Актёры советского и российского кино
 ПОНИЗОВА Ольга, фото, биография

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина